Эйгес — еврейская фамилия.

 
 Эйгес, Анна Романовна (1874—1966) — переводчица, дочь С. И. Эйгес.
 Эйгес, Вениамин Романович (1888—1956) — художник, сын С. И. Эйгес.
 Эйгес, Владимир Романович (1876—1949) — философ и математик, сын С. И. Эйгес.
 Эйгес, Дэвид (David MacAulay Eyges, род. 1950) — джазовый виолончелист и продюсер.
 Эйгес, Екатерина Романовна (1890—1958) — поэтесса и мемуаристка, библиотечный работник, дочь С. И. Эйгес.
 Эйгес, Иосиф Романович (1887—1953) — музыковед и музыкальный педагог, сын С. И. Эйгес.
 Эйгес, Константин Романович (1875—1950) — композитор, философ и теоретик музыки, музыкальный педагог, сын С. И. Эйгес.
 Эйгес, Надежда Романовна (1883—1975) — педагог и литератор, основательница первых в России яслей, дочь С. И. Эйгес.
 Эйгес, Наталья Сергеевна (род. 1934) — генетик и селекционер, дочь С. К. Эйгеса.
 Эйгес, Олег Константинович (1905—1992) — композитор, сын К. Р. Эйгеса.
 Эйгес, Ольга Вячеславовна (1910—1996) — художница, дочь Н. Р. Эйгес.
 Эйгес, Рувим Манасиевич (1840—1926) — врач, драматург, один из пионеров анестезии в России, муж С. И. Эйгес.
 Эйгес, Сергей Константинович (1910—1944) — художник, сын К. Р. Эйгеса.
 Эйгес, София Иосифовна (в девичестве Шифра Моисеевна Эльцина, 1846—1910) — переводчица, жена Р. М. Эйгеса.
 Эйгес, Тамара Владимировна (1913—1981) — художник-график и монументалист, дочь В. Р. Эйгеса.